Wilhelm Eilers ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Eilers (Orientalist) (1906–1989), deutscher Orientalist
 Wilhelm Eilers (Politiker) (1912–1971), deutscher Politiker (SPD), MdHB
 Wilhelm Eilers (Schauspieler) (* 1964), deutscher Schauspieler